Filipe de Portugal pode-se referir aos três reis de Espanha que governaram Portugal durante a chamada dinastia filipina:
 Filipe I de Portugal (Felipe II de Espanha)
 Filipe II de Portugal (Felipe III de Espanha)
 Filipe III de Portugal (Felipe IV de Espanha)

Foi também o nome de um filho de D. João III:
 Filipe, Príncipe de Portugal

Desambiguação
Família real portuguesa